Кодекс мести () — был ответвлённой франшизой телесериала «Рыцарь дорог» с Чарльзом Тейлором (Charles Taylor) в роли Дэвида Далтона (David Dalton). Это был пробный показ эпизода «Mouth of the Snake: Part 1» сериала «Рыцарь дорог» 1984 года. В эфире были показаны два телевизионных фильма и два дополнительных эпизода.

Описание сюжета 
Дэвид Далтон является ветераном Вьетнама и путешествует по Америке, помогая в жизни людей побеждать правосудию. Убийство, торговля наркотиками и оружием — всё это занимает героя фильма Далтона. Никто не знает, кто он такой и откуда взялся. Но для женщины, которой он помогает отомстить за убийство её брата, он — настоящий герой.

Эпизоды

Ссылки 
 
 Статья на сайте TVGuide.com 

Рыцарь дорог
Телесериалы-спин-оффы
Драматические телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 1985 году
Телесериалы США, завершённые в 1986 году